Anori, amtlich Município de Anori, ist eine brasilianische Gemeinde im Bundesstaat Amazonas in der Mesoregion Centro Amazonense (Zentral-Amazonien) in der Mikroregion Coari. Nachbarstädte sind Anamã, Beruri, Tapauá, Coari und Codajás.

Das brasilianische Statistikamt schätzte die Bevölkerung am 1. Juli 2016 auf 19.749 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 3 Personen pro km² entspricht.

Geografie

Lage 
Die Stadt liegt 234 km von der Hauptstadt des Bundesstaates (Manaus) entfernt.

Klima 
In der Stadt herrscht Tropisches Regenwaldklima (Monsun), nach der effektiven Klimaklassifikation von Köppen und Geiger Af. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 26,9 °C. Jährlich fallen etwa 2391 mm Niederschlag. In den meisten Monaten des Jahres gibt es starke Niederschläge. Die Trockenzeit ist kurz.

Gewässer 
Die Stadt liegt am Rio Solimões und am See Lago do Anori.

Durchschnittseinkommen und HDI 
Das Durchschnittseinkommen lag 2011 bei 5.222 Real, der Index der menschlichen Entwicklung (HDI) bei 0,561.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Amazonas (Brasilien)
Município in Amazonas (Brasilien)
Gegründet 1956
Ort am Amazonas